El término arpa puede estar referido a:

 El arpa como instrumento musical del grupo de los cordófonos.
 El arpa de boca o guimbarda, instrumento de cuerda del grupo de los idiófonos.
 El Río Arpa, río de Armenia y Azerbaiyán
 La foca arpa, foca que habita en el Océano Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico.
El puente de arpa, puente de las torres de asedio

Acrónimos
 ARPA, acrónimo inglés de Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada).* Automatic Radar Plotting Aid
 Average Revenue Per Advertiser
 Archaeological Resources Protection Act
 ARPA - Aerolíneas Paraguayas